Cold Springs Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cold Springs Mountain (Elko County, Nevada, 2287 m), im Humboldt National Forest	
 Cold Springs Mountain (Elko County, Nevada, 2466 m)	

Siehe auch:
 Cold Spring Mountain